Friedhof Springe steht für:

 Alter Friedhof (Springe)
 Neuer jüdischer Friedhof (Springe)